Strangeways é uma banda brasileira de rock gótico formada em 1996, com influências de bandas britânicas dos anos 80 de rock gótico e post-punk.

O grupo tem dois CDs oficiais lançados de forma independente: Dry Season [1999] e Farewell [2002]. Em 2004 participaram da trilha do making of do filme Cama de Gato, da diretora Alice Vergueiro, que também dirigiu o primeiro clipe da banda, Deep Scars, que pode ser visto no Youtube. Recentemente, a banda entrou com a faixa Ritual na coletânea Harmonia Mundi, e prepara o material para seu terceiro trabalho.

Formação Atual
 Ricardo Vergueiro – vocal, guitarra teclado e bateria
 Tatá Pellegrini – guitarra e vocal de apoio
 Bio Fonseca – vocal e baixo

Discografia
 1999: Dry Season
 2003: Farewell

Ligações externas
 Página oficial
 Strangeways no MySpace

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock gótico
Bandas formadas em 1996